The Snow Queen steht für:

 The Snow Queen (2013), US-amerikanischer Märchen- und Science-Fiction-Film von Rene Perez (2013) 
 The Snow Queen (King), Kammeroper von Matthew King (1992)
 The Snow Queen (Abrahamsen),  Oper von Hans Abrahamsen (2019)

Siehe auch:
 Snow Queen
 Die Schneekönigin (Begriffsklärung)